Stapledon oder Stapeldon ist der Familienname folgender Personen:

 George Stapledon (1882–1960), britischer Agrarwissenschaftler
 Olaf Stapledon (1886–1950), englischer Schriftsteller
 Robert Stapeldon de Stapeldon (1909–1975)
 Walter Stapeldon (vor 1265–1326), englischer Geistlicher, Diplomat und Minister